Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина» (сокращённое наименование — АО «АПЗ») — предприятие, выпускающее приборы для авиационной и космической отраслей, а также продукцию гражданского назначения. Завод разрабатывает и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые электронно-вычислительные машины, рулевые приводы, контрольно-поверочные комплексы, расходомерную и медицинскую технику.

Генеральный директор Андрей Анатольевич Капустин.

Из-за вторжения России на Украину, предприятие находится под санкциями США, Украины и Новой Зеландии

Основные показатели 
Количество сотрудников — более 6 тысяч человек.

Объём производства — в 2022 году более чем 13 миллиардов рублей.

Почти 90 % продукции производится в рамках гособоронзаказа.

Руководство 
 А. И. Стафеев (21 сентября 1955 года — 1958 год)
 П. И. Пландин (17 ноября 1958 года — 5 октября 1987 года)
 Ю. П. Старцев (29 октября 1987 года — 7 июня 2008 года)
 О. В. Лавричев (7 июня 2008 года — 12 января 2020 года)
 А. А. Капустин (13 января 2020 года — настоящее время).

История предприятия

Основание 
21 сентября 1955 года Министерство авиационной промышленности СССР назначило Алексея Ивановича Стафеева  директором строящегося в Арзамасе предприятия А-161 (будущий Арзамасский приборостроительный завод). Строительство было начато 4 мая 1956 года.

Весной 1957 года была упразднена Арзамасская область, а её территория присоединена к Горьковской области, в связи с чем строящемуся заводу передали часть зданий, в которых раньше размещались областные учреждения. Благодаря этому серийный выпуск продукции был начат уже 22 мая 1957 года. Первоначально завод производил электродинамические фонарики (народное название — «жучок»).

Позднее был налажен выпуск фильмоскопов, а в конце 1957 года завод стал производить индикаторы кислорода и дистанционные указатели жидкого кислорода. Через некоторое время предприятие освоило выпуск объединённых разъёмов кресла лётчика в самолёте, открыв тем самым новую страницу в своей истории.

Пландинская эпоха в развитии АПЗ 
17 ноября 1958 года директором завода стал Павел Иванович Пландин. Под его руководством были построены практически все заводские корпуса, здания приборостроительного техникума и политехнического института, общежития, пионерский лагерь, базы отдыха в Крыму, медико-санитарная часть, профилакторий «Морозовский», тринадцать детских дошкольных учреждений, жилые микрорайоны, создан агроцех — совхоз «Морозовский». Позднее за заслуги перед городом Пландину было присвоено звание «Почётный гражданин города Арзамаса», а одна из улиц была названа его именем. В 2011 году имя Пландина было присвоено Арзамасскому приборостроительному заводу.

В 1960-х годах под руководством Пландина завод освоил выпуск приборов для авиационной промышленности, в том числе гироскопов, были организованы ОКБ гироскопии и филиал завода в рабочем посёлке Шатки.

В 1972 году заводу было присвоено имя 50-летия СССР. В том же году Государственный знак качества СССР был присвоен позиционному манометру МП-600 и магнитофону «Легенда-404», производимым Арзамасским приборостроительным заводом.

Совместно с Институтом кибернетики АН УССР был разработан биоэлектрический стимулятор «Миотон». В 1977 году разработаны уникальная инерциальная система и серия малогабаритных установок числового программного управления («Базис НШ-222», «Модуль НШ-221», «Модуль НШ-222»). В 1985 году завод был награждён дипломом I степени ВДНХ СССР за комплекс средств автоматизации механообработки.

Конверсия производства в 80-е 
В 1987 году директор завода П. И. Пландин скончался, и предприятие возглавил Юрий Павлович Старцев.

В конце 1980-х — начале 1990-х годов предприятие оказалось на грани остановки . Из-за сокращения военных расходов завод буквально за несколько снизил месяцев объём выпускаемой продукции на 40 %. Потребовалось срочное перепрофилирование производства.  

В 2003 году предприятию вручена премия «Российский национальный Олимп» в номинации «Промышленность. Производство». За инновационную и инвестиционную деятельность, внедрение передовых технологий и достижение высокого качества выпускаемой продукции АПЗ награждён Штандартом губернатора Нижегородской области.

Развитие в новых реалиях 
С июня 2008 года генеральным директором предприятия стал Олег Вениаминович Лавричев.

С 16 мая 2015 г. форма собственности предприятия изменилась на Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина» (сокращённо: АО «АПЗ»).

13 января 2020 года генеральным директором предприятия назначен Андрей Анатольевич Капустин.

21 марта 2022 года предприятие вошло в состав АО Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (сокращённо: «КТРВ»)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Телестудия ОАО «АПЗ» на Youtube

Предприятия авиационной промышленности СССР
Предприятия Нижегородской области
Производители медицинского оборудования России
Экономика Арзамаса
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину